Турнирът за Купата на Африканските нации 2017 е 31-вото издание на Купата на африканските нации, който се провежда на всеки две години. Първоначално за домакин на турнира е обявен Либия, но през август 2014 КАФ прекратяват домакинските им права, поради действащата война в държавата. Домакин на турнира е обявен Габон.

Класирани отбори

Стадиони

Групова фаза 
 Всички часове са в местно време

Група A

Група B

Група C

Група D

Елиминационна фаза 
<noinclude>

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Външни препратки 
 Официален сайт

Купа на африканските нации
Футбол в Африка
Спорт в Габон